«Гротте» () — мужской волейбольный клуб из Гротте, Италия. Основан в 2009 году. Выступает в итальянской Серии А.

История 
Волейбольный клуб «Гротте» основан в 2009 году.

История выступлений

Состав 
Сезон 2012/2013

Тренеры 
 2009—2011  
 2011  
 2011  
 2011—2012  
 2012—2013 Флавио Гулинелли
  
  Франческо Гульельми
 2014—  Джузеппе Спинелли

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Серии А

Волейбольные клубы Италии